Osoby o tym nazwisku:
 Aleksandr Odincow – radziecki działacz partyjny i państwowy
 Gieorgij Odincow – radziecki wojskowy
 Michaił Odincow – radziecki wojskowy
 Siergiej Odincow – radziecki i rosyjski hokeista
 Władimir Odincow – radziecki działacz partyjny